Den Namen Voigtsgrün tragen:

 Voigtsgrün (Hirschfeld), ein Ortsteil der Gemeinde Hirschfeld im Landkreis Zwickau, Sachsen
 Voigtsgrün (Neuensalz), ein Ortsteil der Gemeinde Neuensalz im Vogtlandkreis, Sachsen;
 Fojtov (), ein Ortsteil der Stadt Nejdek () im Okres Karlovy Vary, Tschechien